Пісенний конкурс Євробачення 1994 став 39-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 30 квітня 1994 року в місті Дублін, Ірландія. На відміну від попередніх організаторів, що виграли двічі поспіль, Ірландія вирішила проводити в себе конкурс 1994 року. Навіть у зв'язку з неучастю Бельгії, Данії, Ізраїлю, Італії, Люксембургу, Словенії й Туреччини, число учасників залишилося тим же. Їх замінили Естонія, Литва, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина й Росія. Втретє поспіль Ірландія завоювала Гран-Прі з рекордними 226 очками за пісню «Rock'n roll kids», виконану Полом Харрінгтоном і Чарлі Мак Геттіганом.

Результати

Голосування

12 балів

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення
Євробачення 1994
1994 у телебаченні
1994 в Ірландії
Музика Дубліна